Pleuropedium är ett släkte av svampar. Pleuropedium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleuropedium